„Algérien” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Algérien” (Q12) – okręt podwodny typu Morse z początku XX wieku
 „Algérien” – niszczyciel z okresu I wojny światowej
 „Algérien” – niszczyciel eskortowy z okresu II wojny światowej (klasyfikowany później jako fregata), ex-amerykański USS „Cronin” (DE-107), w 1962 roku przemianowany na „Oise”, zwrócony US Navy w 1964 roku

Zobacz też 
 „Algérie”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów